Deep Impact má více významů:

 Drtivý dopad – americký film z roku 1998
 Deep Impact (sonda) – americká kometární sonda